Kazimierz Henryk Podoski (1923-1995), ekonomista
 Kazimierz Maria Podoski (1895-1940), oficer